Le terme Bataille de L'Écluse peut faire référence à plusieurs batailles :
 Bataille de L'Écluse (1340)
 Bataille de L'Écluse (1385)
 Bataille de L'Écluse (1405)
 Bataille de L'Écluse (1603)